Рёрль — фамилия.
 Рёрль, Вальтер (род. 1947) — немецкий автогонщик.
 Рёрль, Карл (1941—2016) — австрийский шахматист.